Kirchspielslandgemeinde Weddingstedt ist der Name folgender Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Weddingstedt (bis 1934), Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Weddingstedt, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein